Die Guangzhou International Women’s Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Guangzhou. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 25. September bis 1. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Anabel Medina Garrigues mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Li Ting / Sun Tiantian mit 6:4, 2:6 und 7:5 gegen Vania King / Jelena Kostanić.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Guangzhou